Lockheed Martin Desert Hawk — американский разведывательный БПЛА разработки компания Lockheed Martin. 
Поступил в производство в 2002 году. 

Стоит на вооружении армий Великобритании и США. Используются в Афганистане и Ираке. 

Сделан дрон из пенополипропилена. 
Запуск БПЛА производится вручную с помощью амортизирующего 100-метрового троса двумя людьми, трос присоединяется к аппарату и затем просто отпускается (этот момент представлен на фото). Имеет несколько модификаций.

ЛТХ 
 Крейсерская скорость составляет 90 км/ч
 Дальность полета — до 100 км.
 Продолжительность полета до — 80 минут.
 вес 3.2 кг
 размах крыла - 1,32 метра

Ссылки 
 Топ 10 беспилотных летательных аппаратов // Infuter.ru
 Беспилотный летательный аппарат Desert Hawk III «Техножизнь» 11.04.2010

Беспилотные самолёты-разведчики
Desert Hawk
Беспилотные самолёты с толкающими винтами